Faltýnek je příjmení více osob:

 Arnošt Faltýnek (1906–1991) – český herec
 Jan Faltýnek (1936–1995) – český herec
 Jaroslav Faltýnek (* 1962) – český politik